Еріка Мая Еленяк (; 29 вересня 1969, Глендейл) — американська акторка та фотомодель українського походження, пра-правнучка першого українського емігранта в Канаді Василя Єлиняка.

Біографія 
Еріка Еленяк народилася в Глендейлі, штат Каліфорнія в сім'ї повіреного і свідка-експерта Дейла Алана Еленіака (народився 1 квітня 1946 року в Едмонтоні) та Айріс Майй Еленяк-Арнолд (народилася 17 листопада 1945). З боку батька Еріка має українське коріння - її прапрадідом був Василь Єлиняк, один з перших українських поселенців у Канаді. Її дядьком по батьківській лінії був актор Едді Керролл.

З боку матері У Еріки естонські та німецькі корені. Серед родичів її бабусі по материнській лінії був естонський пастор Рейн Негго.

Вперше на екрані Еріка з'явилася в 12 років у фільмі Стівена Спілберга «E.T.» («Іншопланетянин»), де виконала невелику роль «останнього» плану. Довгий час кар'єра акторки не виходила за рамки телебачення: Еріка знімалась в телефільмах, отримувала епізодичні ролі в телесеріалах, протягом року знімалась в серіалі «Проблеми Чарльза».

У 1989 році Еріка стала дівчиною місяця журналу «Playboy». Незабаром вона отримала одну з головних ролей в телесеріалі «Рятівники Малібу». Пропрацювавши на знімальному майданчику серіалу три роки, а також знявшись в телефільмах за мотивами «Рятівників», Еріка покинула серіал, щоб спробувати щастя в кіноіндустрії. Не дивлячись на те, що акторка отримувала головні ролі нарівні з такими ідолами кіно як Стівен Сігал у фільмі «В облозі», її надії на успіх не виправдались. Після провалу фільму Денніса Хоппера «Chasers» (1994) та фільму «A Pyromaniac's Love Story» (1995), Еріка стала зніматись у фільмах категорії «B» та телефільмах. У 1998 році акторка повернулась у велике кіно, зігравши в бойовику «Проєкт 'Пандора'» (1998).

Особисте життя 
У 1998 році Еріка вийшла заміж за актора Філіппа Гоглія, шлюб з яким тривав до 1999 року. У 2005 році Еріка вдруге вийшла заміж — за Роча Дейгла, з яким виховує доньку Індіану (2006 рік).

Визнання та нагороди 
 1989 — Playboy Playmate у липні 1989 року.

Фільмографія

Цікаві факти 
Еріка Еленяк доводиться пра-правнучкою першому емігрантові до Канади Василю Єлиняку ().

Примітки 

Американські кіноакторки
Американські телеакторки
Американські жінки-моделі
Українці США
Уродженці Глендейла (Каліфорнія)
Американці німецького походження